Славенский повет () — повет (район) в Польше, входит как административная единица в Западно-Поморское воеводство. Центр повета — город Славно. Занимает площадь 1043 км². Население — 57 188 человек (на 31 декабря 2015 года).

Административное деление 
 города: Дарлово, Славно
 городские гмины: Дарлово, Славно
 сельские гмины: Славно, Дарлово, Постомино, Малехово

Демография 
Население повета дано на 31 декабря 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повета

Поветы Западно-Поморского воеводства